Bože Pravde („Gott der Gerechtigkeit“) ist die Nationalhymne Serbiens. Der Text wurde 1872 von Jovan Đorđević und die Musik von Davorin Jenko geschrieben.

Bože Pravde wurde erst mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung am 30. September 2006 zur offiziellen serbischen Nationalhymne. Davor wurde die Hymne bereits seit der juristisch unverbindlichen „Empfehlung über den Gebrauch des Wappens, der Fahne und der Hymne der Republik Serbien“ durch die serbische Nationalversammlung vom 17. August 2004 von der Republik und ihren Organen benutzt.

Bože Pravde war die Nationalhymne des Königreichs Serbien (1882–1918) und Teil der dreigliedrigen Nationalhymne des Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen (1918–1945; seit 1929 Königreich Jugoslawien), die sich aus den damaligen Nationalhymnen Serbiens, Kroatiens und Sloweniens zusammensetzte. Deshalb benutzt Serbien heute eine der republikanischen Staatsform angepasste Version des Textes ohne monarchistische Bezüge.

Text 
Der Text der derzeit von der Republik Serbien verwendeten Hymne lautet wie folgt:

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen

Weblinks 
 Staatssymbole und Hymne Serbiens auf der Website der Regierung der Republik Serbien

Nationales Symbol (Serbien)
Nationalhymne